Iwate může být:

 prefektura Iwate – prefektura v Japonsku
 Iwate (křižník) – japonský křižník
 Iwate (sopka) – sopka v Japonsku

Externí odkazy